

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 7 podstawowych
 Marianki – część miasta Dąbrowa Górnicza
 Marianki – część miasta Góra Kalwaria
 Marianki– część miasta Świecie
 Marianki – część wsi Trzebcz Szlachecki w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Kijewo Królewskie
 Marianki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Tłuchowo
 Marianki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rypin 
 Marianki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski
 Marianki – przysiółek wsi Konotop w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kolsko
 Marianki – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Krzeszyce 
 Marianki – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno 
 Marianki – część wsi Błeszno w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Radzanów
 Marianki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec 
 Marianki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów
 Marianki – część wsi Pieniążkowo w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew

Inne 
 Marianki – grupa skalna w Karkonoszach, w Szklarskiej Porębie
 Marianki – nazwa katolickiego zgromadzenia żeńskiego – Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej

Zobacz też 
 Marianów, Marianowo